Трейтер:
 Трейтер, Василий Васильевич (1830—1912) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1899).
 Трейтер, Василий Васильевич (1781—1855) — русский врач.